Fusō steht für:

 Fusō ist die japanische Aussprache des chinesischen Wortes Fusang (扶桑), eine alte Bezeichnung für Japan
 Fusō (Aichi), eine japanische Stadt in der Präfektur Aichi
 Fusō (Schiff, 1877), ein Panzerschiff der Kaiserlich Japanischen Marine
 Fusō (Schiff, 1915), ein Schlachtschiff der Kaiserlich Japanischen Marine
 Fusō (ehemals Mizuho (Schiff, 1985)), ein Patrouillenschiff der japanischen Küstenwache
 die Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

Fuso ist der Familienname folgender Personen:

 Ivana Fuso (* 2001), deutsche Fußballspielerin